Werner Kogge ist der Name folgender Personen:

* Werner Kogge (Landrat) (1887–1973), deutscher Verwaltungsjurist
 Werner Kogge (Philosoph) (* 1966), deutscher Philosoph